DAF 55 (personenauto)
 DAF 55 (vrachtauto)